Euler-Chelpin ist der Familienname folgender Personen:
 Hans von Euler-Chelpin (1873–1964), schwedischer Chemiker, 1929 Nobelpreis
 Rigas von Euler-Chelpin (1837–1923), deutscher Generalleutnant
 Ulf von Euler (-Chelpin, 1905–1983), schwedischer Mediziner, 1970 Nobelpreis

Siehe auch:
 Euler